Rachitis, een vergroeiing van de beenderen bij vooral jonge mensen
 Engelse ziekte (taal), negatieve aanduiding voor Engelse invloeden in andere talen, waaronder het Nederlands